Mélanippos (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Mélanippos fils d'Arès, fondateur de Tritéia en Achaïe ;
 Mélanippos fils de Thésée, père d'Ioxos ;
 Mélanippos fils d'Astacos, un défenseur thébain à la guerre des sept chefs ;
 Mélanippos fils de Priam, un guerrier troyen tué par Teucros ;
 Mélanippos fils d'Hicétaon, un guerrier troyen tué par Antiloque ;
 Mélanippos fils d'Agrios.

Voir aussi 
 , équivalent féminin